Chilindrina puede referirse a:

Chilindrina, pan dulce de México;
Chilindrina, personaje de El Chavo del 8;